Lenau ist ein Ortsname:
 Lenau (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lenau (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Lenau ist ein Familienname:
 Herwig Lenau (1926–2010), österreichischer Theaterintendant, Schauspieler und Regisseur
 Nikolaus Lenau (eigentlich Nikolaus Franz Niembsch, seit 1820 Edler von Strehlenau; 1802–1850), österreichischer Schriftsteller des Biedermeier
 Nikolaus Lenau Lyzeum, deutschsprachiges Gymnasium in Timişoara, Rumänien

Weiteres:
 Pfarrerin Lenau, TV-Serie
Siehe auch:
 Lenauheim 
 Lenauplatz